Segue un elenco dei 91 comuni dello stato brasiliano di Rio de Janeiro (RJ).

Note

Voci correlate
Comuni del Brasile

 
Rio de Janeiro